Обозначения Конвея:
 Нотация Конвея для узлов
 Нотация Конвея для многогранников
 Стрелочные обозначения Конвея